Корчунок () — село,
Волчковский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122681303. Население по переписи 2001 года составляло 47 человек .

Географическое положение 
Село Корчунок находится у одного из истоков реки Тростянец,
примыкает к селу Новоселище (Золочевский район).

Примечания